Okręty US Navy o nazwie USS "Burrows":
 Pierwszy "Burrows" (1814) był galerą zwodowaną w 1814 i służącą w czasie bitwy na jeziorze Champlain.
 Drugi "Burrows" (DD-29) był zmodyfikowanym niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1910 i służył w czasie I wojny światowej. Po tym konflikcie pełnił służbę w United States Coast Guard w latach 1924-1930.
 Trzeci "Burrows" (DE-105) był niszczycielem eskortowym typu Cannon. Został zwodowany w 1943 i sprzedany Holandii w 1950.

Burrows